Даще́нки () — село, расположенное на территории Варвинского района Черниговской области (Украина) на реке Многа.

География 
Находится возле речки Многа, за 15 км от районного центра и за 30 км от залезнодорожной станции Пирятин. На востоке от села находится ботанический заказник «Дащенки».

История 

 Есть на карте 1826-1840 годов как Даченки

 В 1862 году во владельческом и козачем селе Дащенки были церковь и 372 двора где проживало 2110 человек (1049 мужского и 1061 женского пола)

 В 1911 году в селе Дащенки проживало 2840 человек (1554 мужского и 1286 женского пола) была Николаевская церковь, земская и церковно-приходская школы.

 Во время организованного советской властью Голодомора 1932—1933 годов умерло по меньшей мере 434 жителя села.

 Согласно с переписью УССР 1989 года чиселеность наявного населения села составила 631 человек, из которых 242 мужчины и 389 женщины.

 По переписи населения Украины 2001 года в селе жило 492 человека, разделение населения по родному языку:

Известные люди 
 Аверкий Гончаренко — украинский военный, командир украинских войск в бою под Крутами.

Примечания 

Населённые пункты Варвинского района